Nath peut faire référence à :

Patronymes 
 un diminutif du prénom , ou Nathaniel, ou , ou  ;  
 Nath, connu également sous le nom de Waatman (né en 1986), auteur, compositeur et chanteur français ;  
 Alok Nath (né en 1956), acteur indien ;  
 Indira Nath (1938-2021), immunologiste et professeur de biologie indienne ;  
 Kamal Nath (né en 1946), homme politique indien ;  
 Nath-Sakura, ou Nathalie Balsan-Duverneuil (née en 1973), photographe et journaliste franco-espagnole ;  
 Prân Nath (1918–1996), chanteur indien de musique classique ;  
 Rajendra Nath (1932-2008), acteur comique indien ;  
 Ram Nath (1933- ), historien et historien de l'art indien ; 
 Vann Nath (1946-2011), peintre, artiste, écrivain et défenseur des droits de l'homme cambodgien.

Toponymes 

 Aguemoune Nath Amar, village algérien.
 Larbaâ Nath Irathen, anciennement Ichariwen, commune de Haute Kabylie, en Algérie.

Divers 
 Nath, une formation en anneau à la surface du satellite Titan de la planète Saturne.
 Nath sampradaya, une tradition hétérodoxe du shivaïsme tantrique.

Homonymie de patronyme indien